Лос Алакранес има више значења:

 Лос Алакранес (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Алакранес (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Алакранес (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Алакранес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Алакранес (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Алакранес (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Алакранес (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Алакранес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Алакранес (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Алакранес (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Алакранес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Алакранес (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Алакранес (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Алакранес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Алакранес (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Алакранес (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Алакранес (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику